Statesville est le nom donné à plusieurs municipalités aux États-Unis :

 Statesville (Caroline du Nord)
 Statesville (Tennessee)
 Statesville (Alabama)